Neuf comtés des États-Unis portent le nom de comté de Shelby () :
 le comté de Shelby, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Shelby, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Shelby, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Shelby, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Shelby, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Shelby, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Shelby, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Shelby, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Shelby, situé dans l'État du Texas.